Отець (розмовною Тато) — чоловічий батько нащадка. Див. Батько.
Отець (клична форма Отче) — звертання до священика.